

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Starowice – część wsi Konradów w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy
 Starowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów 
 Starowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

Zobacz też 
 Starowice Dolne